La formula molecolare C21H30O2 può indicare:
 Δ9-tetraidrocannabinolo (o THC), il cannabinoide responsabile degli effetti psicotropi della Cannabis.
 Cannabidiolo (o CBD), un altro cannabinoide privo di effetti psicotropi della Cannabis.
 Progesterone, un ormone steroideo prodotto dalle ovaie.

Formule molecolari